Катари́на Альтха́ус (; род. 23 мая 1996 года) — немецкая прыгунья с трамплина, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках с нормального трамплина (2018 и 2022), 7-кратная чемпионка мира.

Спортивная карьера 
В феврале 2015 года завоевала золотую медаль в смешанных командах на чемпионате мира в шведском Фалуне.

На зимних Олимпийских играх в феврале 2022 года в Пекине Катарина в первый день соревнований 5 февраля в личных соревнованиях в прыжках со среднего трамплина завоевала серебряную медаль.

Результаты на крупнейших турнирах

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта 
9 медалей (7 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая)

Победы на этапах Кубка мира (7)

Примечания

Ссылки 
 
 

Прыгуны с трамплина Германии
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года